В парному розряді жіночого тенісного турніру Puerto Rico Open 1987, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1987, Ліз Грегорі і Ронні Рейс виграли титул, у фіналі перемігши пару Кеммі Макгрегор і Синтія Макгрегор 7-5, 7-5.

Сіяні пари 

 Кенді Рейнолдс /  Венді Тернбулл (чвертьфінал)
 Пенні Барг-Магер /  Бет Герр (чвертьфінал)
 Сенді Коллінз /  Марселла Мескер (чвертьфінал)
 Террі Фелпс /  Стефані Реге (2-ге коло)

 Анна-Марія Фернандес /  Енн Мінтер (2-ге коло)
 Кеммі Макгрегор /  Синтія Макгрегор (фінал)
 Дженні Бірн /  Мішелл Джаггерд-Лай (півфінал)
 Манон Боллеграф /  Маріанне ван дер Торре (півфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Puerto Rico Open